Владимир Иван:
 Каминский, Иван Николаевич (1896—1942(?)) — деятель советских спецслужб.
 Каминский, Иван Илларионович (1919—1974) — капитан авиации, Герой Советского Союза.